Брайан Уоллер Проктер (; 1787—1874) — английский поэт и драматург, более известный под псевдонимом Барри Корнуолл ().

Биография и творчество
Брайан Уоллер Проктер родился 21 ноября 1787 года в городе Лидсе (графство Йоркшир) в семье мелкого фермера. Начальное образование получил в частной школе Хэрроу в Лондоне.

Работал адвокатом в Calne, а затем около тридцати лет заведовал «домом для умалишённых».

Внимание к своему творчеству привлёк написанием «Dramatic scenes and other poems» (1815—1819); в которых сделал довольно успешную попытку ввести естественную разговорную речь. Его трагедия «Mirandola» шла в Великобритании с большим успехом.

В 1832 году был издан томик его «Английских песен» (); некоторые из которых стали по настоящему народными.

Также перу Проктера принадлежат критико-биографические очерки о Уильяме Шекспире, Бене Джонсоне и Кине. Собрание этих очерков было издано под заглавием «Essays and tales in Prose» в 1851 году.

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона давалась следующая оценка творчеству Проктера: 
«Поэтический талант П., не отличаясь яркой оригинальностью, весьма замечателен по задушевности и искренности. В его лирике, так же как в драме, отражаются разнообразные литературные течения, настроения и формы, менявшиеся в Англии в конце XVIII и в течение первой половины XIX века».

Многие стихотворения Проктера были переведены на русский язык писателями А. К. Михайловым-Шеллером, Д. Д. Минаевым, а стихотворение под названием «Пью за здравие Мери» перевёл сам А. С. Пушкин.

Брайан Уоллер Проктер скончался 5 октября 1874 года.

Его дочь Аделаида Анна Проктер (; 1825—1864) пошла по стопам отца и стала довольно популярной в Англии поэтессой (её «Legends and Lyrics» несколько раз переиздавались), хотя её труды охарактеризованы в «ЭСБЕ» гораздо менее восторженно, чем работы её отца: «Стихотворения П. выдаются простотой формы и чувств, хотя не отличаются высокими литературными достоинствами».

Примечания

Литература 
 Оригинальные тексты 
  Яковлев Н. В., Последний литературный собеседник Пушкина (Вари Корнуоль), в сборнике: Пушкин и его современники, в. 28, П., 1917; Armour R. W., Barry Cornwall, Boston, 1935.
 «Bryan Waller P. (Barry Cornwall) an autobiographycal fragment» (Лондон; 1877)

Поэты по алфавиту
Поэты Великобритании
Поэты XIX века
Английские поэты
Драматурги по алфавиту
Драматурги Великобритании
Драматурги XIX века
Английские драматурги